This Must Be the Place kan syfta på:

 This Must Be the Place (film) – en film från 2011 i regi av Paolo Sorrentino med Sean Penn i huvudrollen
 This Must Be the Place (konstbok) – en konstbok utgiven på senvåren 2010
 "This Must Be the Place (Naive Melody)" – en låt från albumet Speaking in Tongues av Talking Heads